A Robrasa Rolamentos Especiais Rothe Erde  é uma empresa filial da Rothe Erde, Alemanha, do grupo ThyssenKrupp Technologies, localizada na cidade de Diadema. Produz rolamentos de grande porte para equipamentos industriais, em indústrias de Mineração, Siderurgia, Alimentação e Agrícola.

História 
A Robrasa foi fundada em 1976, começou a fabricar rolamentos de grande porte em 1978.

Ligações Externas 
Site oficial da Robrasa
Site oficial da Rothe Erde